Xanthia albescens är en fjärilsart som beskrevs av Ewald Döring 1935. Xanthia albescens ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
albescens